Кази́нский сельсове́т — муниципальное образование в составе Тербунского района Липецкой области.

Административный центр — село Казинка.

История 
Образовано на основании Закона Липецкой области от 02.07.2004 N 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований в Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения». Границы поселения определены Законом Липецкой области от 23.09.2004 N 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области».

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Также на территории поселения находится урочище на месте ранее существовавшей деревни Лобановка.

Местное самоуправление 
Глава администрации — Ларионов Валентин Васильевич (избран 14 марта 2010 года).

Экономика 
Основной отраслью экономики является сельское хозяйство. Большинство сельскохозяйственных земель поселения обрабатывается крестьянско-фермерскими хозяйствами и ООО «Нива-центр». Построены 2 площадки свинокомплекса ОАО «Группа „Черкизово“».

Функционирует ряд торговых точек.

Так же, на территории поселения находятся залежи глины и каолинита, которые предполагалось использовать для производства кирпича на Тербунском предприятии ООО «Тербунский Гончар». Однако свойства сырья оказались неподходящими для производства.

Образование и культура 
В поселении работают: средняя школа, дом культуры, 2 библиотеки, ведётся строительство храма. Планируется создание детского сада.

Известные уроженцы 
Сидоров, Иван Прохорович — Герой Советского Союза

Примечания

Ссылки 
 Закон Липецкой области от 02.07.2004 N 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований в Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения» 
 Закон Липецкой области от 23.09.2004 N 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области»

Муниципальные образования Тербунского района
Сельские поселения Липецкой области